Die Communauté de communes du Pays de Tarascon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 21. Juli 1994 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Tarascon-sur-Ariège.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Pays de Tarascon
Gegründet 1994